Ван Нгуен:
 Нгуен, Ван Нён Пётр (род. 1938) — вьетнамский кардинал.
 Нгуен, Ван Тхуан Франсуа Ксавье (1928—2002) — вьетнамский кардинал.